Евдокия Васильевна Коле́сник (р. 1942) — советская и украинская певица (сопрано).

Биография 
Родилась 1 мая 1942 года во временно оккупированном нацистами селе Пустельниково (ныне Александрийский район, Кировоградская область, Украина).

Творческая деятельность 
В 1968 году окончила КГК имени П. И. Чайковского (ученица профессора Н. И. Захарченко). С тех пор работает в КУГАТОБ имени Т. Г. Шевченко. В репертуаре певицы более 40 оперных партий. Бывшая заведующая, а сейчас профессор кафедры сольного пения Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.С 2019 года заведующая кафедры оперной подготовки и режиссуры  НМАУ имени Петра Чайковского.

Оперные партии 
 «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулака-Артемовского — Оксана
 «Наталка Полтавка» Н. В. Лысенко — Наталка
 «Милана» Г. И. Майбороды — Милана
 «Тарас Шевченко» Г. И. Майбороды — Репнина
 «Мамай» В. С. Губаренко — Варка
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Татьяна
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Лиза
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Ярославна
 «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича — Катерина
 «Укрощение строптивой» В. Я. Шебалина — Катарина
 «Богема» Дж. Пуччини — Мими
 «Орфей» К. В. Глюка — Эвридика
 «Трубадур» Дж. Верди — Леонора
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Амелия
 «Гугеноты» Дж. Мейербера — Валентина
 «Волшебная флейта» В. А. Моцарта — Папагена

Награды и премии 
 народная артистка УССР (1978)
 I премия Всеукраинского конкурса вокалистов имени Н. В. Лысенко (1968)
 IV премия Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (1968; Киев)
 III премия на IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского (1970)
 II премия I Международного конкурса молодых оперных певцов (1973; София)
 Большая золотая медаль Международного конкурса имени Кати Поповой (1974; Болгария)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1976) — за исполнение партии Катерины Измайловой в оперном спектакль «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича, поставленном на сцене в КУАТОБ имени Т. Г. Шевченко (1975)
 орден княгини Ольги III степени (2006)

Общественная деятельность 
Председатель жюри литературно-художественного фестиваля «Кролевецкие рушники»

В марте 2009 года признана победительницей Национального рейтинга успешных женщин «Королева успеха». Председатель Высшего Совета рейтинга, первый Президент Украины Леонид Кравчук вручил Евдокии Колесник символ победы — Корону успеха и Диплом о предоставления Почетного титула «Королева успеха».

Литература 
 Шевченківські лауреати. 1962—2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упор. М. Г. Лабінський; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — 2-ге вид., змін. і доп. — К.: Криниця, 2007. — 768 с. — ISBN 978-966-7575-81-6. — С. 276—277.

Источники 
 Евдокия Колесник в «Открытой Украине»

Выпускники Киевской консерватории
Сопрано
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Преподаватели Киевской консерватории
Оперное сопрано Украины